Etnologia:
Meos (singular meo), poble de l'Índia
Miao o meo (minoria ètnica de la Xina, plurals miaos o meos)
Hmongs o meos (grup ètnic principalment a Laos singular hmong o meo)
 Televisió: Meo (Portugal)